Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), een Frans beeldhouwer
Place Pigalle, een plein in Parijs
Quartier Pigalle, een wijk in Parijs in het 9e en 18e arrondissement
Pigalle (metrostation), een metrostation in Parijs